Atahualpa ou Atahuallpa (do quéchua Ataw Wallpa) pode-se referir a:
 Atahualpa - o último imperador dos Incas (c. 1500-1533);
 Atahuallpa (província) - uma província da Bolívia;
 (4721) Atahualpa - um asteróide da cintura de asteróides descoberto em 1973;
 Atahualpa Yupanqui - pseudónimo utilizado pelo cantor e compositor argentino Héctor Roberto Chavero (1908-1992);
 Estádio Olímpico Atahualpa, um estádio de futebol de Quito.

Desambiguação